Айна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-дель-Сегура. Занимает площадь 146,8 км². Население — 808 человек (на 2010 год). Расстояние — 61 км до административного центра провинции.

Произношение 

В испанском языке это название произносится в три слога: [a.í.na].

Население

Примечания

Ссылки 
 Sitio web oficial
 Sitio de la comarca de la Sierra del Segura Albaceteña

Муниципалитеты Альбасете